Czingráber Máté (Sopron, 1997. június 13. –) magyar labdarúgó, jelenleg a Soproni VSE játékosa.

Források 

1997-ben született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Vasas labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
Élő személyek
A Haladás labdarúgói